Чемпионат Португалии по футболу 2002/2003 годов — 69-й официальный профессиональный чемпионат по футболу в Португалии. Чемпионом в 19-й раз в своей истории стал «Порту».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Порту» стал обладателем кубка Португалии 2002—2003. Клуб «Униао Лейрия», как финалист кубка Португалии, квалифицировался в Кубок УЕФА.

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации

2002/2003
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2002 году
Спорт в Португалии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003